Näläntöjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Näläntöjärvi (sjö i Lappland), 
 Näläntöjärvi (sjö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar